Честерег — (, , ) село в Сербии, в общине Житиште, в Средне-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 1391 житель (по переписи населения 1991 года — 1465 жителей).

Демография 
В селе Честерег, по переписи 2002 года проживали 1128 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,8 лет (40,0 лет у мужчин и 43,4 года у женщин). В селе есть 511 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,72.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
Честерег раз

Населённые пункты Воеводины